Мирошов може бити:

 Мирошов (Рокицани), град у округу Рокицани, Плзењски крај, Чешка Република
 Мирошов (Јихлава), насељено мјесто у округу Јихлава, крај Височина, Чешка Република
 Мирошов (Ждјар на Сазави), насељено мјесто у округу Ждјар на Сазави, крај Височина, Чешка Република